Тонковидово — название нескольких населённых пунктов:
 Тонковидово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Тонковидово — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.